Kapelebyong (plaats), plaats in Oeganda
 Kapelebyong (district), district in Oeganda